P24 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 24, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament